Une affaire de famille peut désigner :
 Une affaire de famille (American Gothic), un film de John Hough sorti en 1987 ;
 Une affaire de famille (A Family Matter), une bande dessinée de Will Eisner publiée en 1998 ;
 Une affaire de famille (The Family Trade), un roman de Charles Stross publié en 2004 ;
 Affaire de famille, un film de Claus Drexel sorti en 2008 ;
 Une affaire de famille, un court métrage de Justin Guitard sorti en 2012 ;
 , un film de Hirokazu Kore-eda sorti en 2018.